Фрайеноль () — является крупнейшим районом города Мешеде в округе Хохзауэрланд в земле Северный Рейн — Вестфалия, расположен в верхней части Рурской долины на южной окраине Арнсбергского леса. До объединения с Мешеде в рамках административной реформы 1974-1975 годов являлся независимым городом. На 31 декабря 2019 года во Фрайеноле проживало 4082 человека.

История 
Как свободный город Фрайеноль впервые упоминается в 1272 году.
В 15 веке Фрайеноль получил статус Ганзейского города 3 ранга.
В 1810-1815 годах строится дорога Арнсберг - Беверунген (сейчас является частью дороги ).
С 1871 года начаты регулярные пассажирские и грузовые перевозки по железной дороге, достроенной до Мешеде.

Города-побратимы 
  (13.04.1974)

Персоны 
  (1853-1927)
  (1929)
  (1933)
  (1940)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Литература 
 Wolf, Manfred: Freiheit Freienohl 1272–1975, Meschede 1985

Северный Рейн-Вестфалия
Ганза